A Guerra Civil Paraguaia pode referir-se aos conflitos:
Guerra Civil Paraguaia (1911–1912)
Guerra Civil Paraguaia (1922-1923)
Guerra Civil Paraguaia (1947)